«The Shoop Shoop Song (It’s in His Kiss)» — песня американского автора . Наиболее известна в исполнении Бетти Эверетт в 1964 году и Шер в 1990 году, обе версии попали в американский хит-парад «Billboard Hot 100».

В 1963 году американская певица Бетти Эверетт записала песню, которая в следующем году вошла в её альбом «It’s In His Kiss», а также вышла как сингл. В США песня достигла шестой позиции в национальном хит-параде.

Песню также исполняло множество других музыкантов: Линда Ронстадт, Арета Франклин, The Supremes, Лулу. В фильме режиссёра Джеймса Тобака «На виду» (1983) звучит песня в исполнении Бетти Эверетт, под которую танцует Настасья Кински.

Версия Шер 

Шер записала свою версию песни для саундтрека Mermaids 1990-го года. Песня в фильме сопровождала заключительные титры и американский релиз сингла совпал с ноябрьской премьерой фильма в 1990-м. Песня достигла #33 в Billboard Hot 100 и возглавила британский чарт на пять недель с продажами 520,000 копий, сделав сингл одним из самых успешных британских синглов в исполнении женщины 1990-х. Песня также стала её первым сольным британским #1. До этого Шер возглавляла чарт лишь однажды, в 1965 в составе дуэта Sonny & Cher с песней "I Got You Babe".

Песня также возглавила чарты Австрии, Ирландии, Новой Зеландии, Норвегии и Испании; сингл достиг #2 в Австралии и топ-10 в Бельгии, Франции, Германии, Нидерландах, Швеции и Швейцарии.

Успех сингла в Великобритании и Континентальной Европе позволил песне войти в издания альбома Love Hurts в тех странах. "The Shoop Shoop Song (It’s in His Kiss)" была также включена в канадское издание альбома, однако в США песня была недоступна на альбомах Шер до 1999-го года, появившись на альбоме If I Could Turn Back Time: Cher's Greatest Hits.

Музыкальное видео 
Оригинальное видео было выпущено в рамках промокампании фильма «Русалки». В клипе Шер и Вайнона Райдер с Кристиной Риччи, которые играли её дочерей в фильме, находятся в музыкальной студии, одетые в стиле 60-х. Их танец сопровождается кадрами из фильма. Ближе к концу видео Шер и девочек показывают расписывающими стены в переулке.

После того, как «Русалки» перестал идти в кинопрокате, было выпущено новое видео, из которого были удалены сцены из фильма.

Список композиций 
World wide CD Single
The Shoop Shoop Song (It's in His Kiss)  [2:51]
Baby I'm Yours
We All Sleep Alone

U.S. Promo CD
The Shoop Shoop Song (It's in His Kiss)  [2:51]

Официальные версии 
 Obsession Mix (8:21)
 Crush Mix (8:19)
 Ventura Party Dub (6:45)
 Ventura Radio Edit (4:03)
 Ventura Party Mix (6:31)

Чарты

Недельные чарты

Годовые чарты

Сертификации

Выступления 
Шер исполняла песню во время следующих турне:
 Love Hurts Tour
 Do You Believe? Tour
 The Farewell Tour (2002–2005)
 Cher at the Colosseum (удалена из второй части)

Источники

Ссылки 
 Текст песни

Синглы 1964 года
Синглы 1991 года
Песни Шер
Синглы, возглавлявшие UK Singles Chart